Экстру́зия (от  «выталкивание, выдавливание»):
 Экструзия (технологический процесс) — метод и процесс получения изделий из полимерных материалов (резиновых смесей, пластмасс, крахмалсодержащих и белоксодержащих смесей, металлов) путём продавливания расплава материала через формующее отверстие в экструдере.
 Экструзия (геология) — тип извержения, свойственный вулканам с вязкой лавой.
 Экструзия (медицина) — в общем случае выпячивание наружу обычно скрытой части органа. Например, межпозвоночная грыжа по сути является экструзией межпозвонкового диска через разрыв фиброзного кольца.